Адріа́н (, дослівно: з міста Адрії в Італії) — популярне чоловіче ім'я. В християнському світі цим ім'ям називали і називають дітей на честь ранньо-християнського мученика Святого Адріана Нікомедійського. Також — Андріа́н, Андрія́н.

Особи

Святі 
 Адріан Нікомедійський — головний військовий святий Північної Європи
 Адріан Коринтський
 Адріан Ондрусівський — чудотворець, був вбитий селянами с. Обжі, тіло його було скинено в болото. Через 2 роки нетлінні мощі були здобуті ченцями Андрусівської пустині, 17 травня 1552 року, перенесені в обитель і покладені у північної стіни церкви Святого Миколая.
 Адріан Монзенський
 Адріан Пошехонський († 1550) — російський святий, священномученик, засновник (1540) та ігумен Успенського монастиря на р. Вотха поблизу Пошехонья в Ярославській області
 Адріан Кентерберійський — чудотворець відомий посмертними чудами, по 371 роках після смерті його тіло було віднайдено нетлінним
 Адріан Палестинський
 Адріан з Гілваренбеека
 Адріан Голландський
 Адріан Панонський

Папи 
 Адріан I — папа римський (772—795).
 Адріан II — папа римський (867—872).
 Адріан III — папа римський (884—885).
 Адріан IV — папа римський (1154—1159).
 Адріан V — папа римський (1276).
 Адріан VI — папа римський (1522—1523).

Політики 
 Адріан (римський імператор) — імператор Римської імперії (76 — 138 рр.)
 Адріан (патріарх) — російський православний патріарх часів Петра І
 Адріан Настасе — прем'єр міністр Румунії
 Адріан Корояну — міністр закордонних справ Румунії
 Адріан Фенті — мер Вашингтону (округ Колумбія), одружений з Мішель, діти близнюки Мет'ю і Андрю, наймолодший (35 років) в історії мер Вашингтону (на посаді з 2 січня, 2007 року)

Інші 
 Кащенко Адріан — український письменник
 Прахов Адріян Вікторович — художник і митець
 Смирнов Адріан Анатолійович — фізик теоретик
 Марущенко-Богданівський Адріян — герой двох війн — Першої світової, де він здобув сім орденів, і Великої вітчизняної війни українського народу 1917 — 1920-х років.
 Кармазин Адріян — український журналіст, керівник Української служби Голосу Америки
 Адріян (Старина) — архімандрит, митрополит Дніпропетровський і Криворізький УПЦ КП
 Арцишевський Адріан — український адвокат зі Львова, партнер адвокатської компанії «Павленко, Стаценко і Осінчук»
 Громачевський Адріян Антін — керівник Почаївської друкарні (1739-41)
 Челентано Адріано — італійський співак
 Зутіль Адріан — німецький автогонщик, пілот Формули-1
 Соуза да Сільва Луіс Адріано — бразильський гравець Шахтаря
 Адріано Перейра да Сілва — бразильський футболіст, захисник Монако
 Ріхтер Людвіґ Адріан (1803—1884) — німецький маляр, естетик і філософ, один з найважливіших творців німецької романтичної філософії
 Адріан Зелінські — псевдонім Чеслава Мілоша
 Броди Адріен — американський актор, гол. роль у фільмі «Піаніст»
 Адріан і Нейл Реймент — брати близнюки, з фільму «The Matrix Reloaded»
 Адріан і Джонатан Сейнт — брати близнюки (іранці), ведучі американського шоу «Adrian Saint Show»
 Адріан і Алан Берґесс — легендарні британські альпіністи (брати близнюки)

Відомі Адріановичі 
 Пурієвич Костянтин Адріанович — український ботанік (фізіолог рослин)
 Багмут Іван Андріанович — український письменник, родом з Катеринославшини

Чоловічі імена
Українські імена